Це́ймах — еврейское мужское имя и фамилия.

 Цеймах, Ной Лазаревич — советский инженер-станкостроитель, лауреат Сталинской премии.
 Цеймах, Рафаил Моисеевич (Холодов, 1900—1975) — театральный актёр.